est la formule brute de plusieurs isomères.

 sérotonine ou 5-hydroxytryptamine, numéro CAS 
 cotinine ou scotine, numéro CAS